Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1956, и заняла 10-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Горные лыжи

Мужчины

Женщины

Бег на лыжах

Мужчины

Фигурное катание

Мужчины

Женщины

Пары

Хоккей

Группа
Две команды, набравшие наибольшее количество очков выходят из группы.

Канада 4-0 Германия (UTG)
Канада 23-0 Австралия
Италия 1-3 Канада

Результаты с 1 по 6 места 

 Канада 6-3 Чехословакия
 США 4-1 Канада
 Канада 10-0 Германия (UTG)
 Канада 6-2 Швеция
 СССР 2-0 Канада

Команда

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Конькобежный спорт

Мужчины

Ссылки 
 
 

Спорт в Канаде в 1956 году
Страны на зимних Олимпийских играх 1956 года